Corte d'appello –  organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni delle sentenze
 Corte d'appello – corte d'appello per la Città del Vaticano
 Corte d'appello – corte d'appello per l'Inghilterra e Galles
 Corte d'appello – corte d'appello per l'Italia